36-й Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин проводился с 15 по 23 марта 2014 года на «Харбоур Стейшн» в Сент-Джон (Канада) с участием 12 национальных сборных команд.

Квалификация 
Следующие страны квалифицировались для участия в женском чемпионате мира по кёрлингу 2014:
  (принимающая страна)
  (действующий чемпион)
 Одна команда от зоны Америка:
  (получили из-за отсутствия конкуренции в Американской зоне)
 Семь команд по итогам Чемпионата Европы по кёрлингу 2013:
 
 
 
 
 
 
 
 Две команды по итогам Тихоокеанско-Азиатского чемпионата по кёрлингу 2013:

Команды 
{| class=wikitable
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|СК Риссерзи, Гармиш-Партенкирхен
Скип: Имоген Леман
Третий: Коринна Шольц
Второй: Николь Мускатевиц
Первый: Стелла Хайсс
Запасной: Клаудиа Беер
|Видовре КК, Видовре 
Скип: Мадлен Дюпон
Третий: Дениз Дюпон
Второй: Кристин Свенсен
Первый: Лина Альмендинген Кнудсен 
Запасной: Изабелла Клемменсен
| Оттава КК, Оттава
Скип: Рэйчел Хоман 
Третий: Эмма Мискью 
Второй: Элисон Кревьязак 
Первый: Лиза Уигл 
Запасной: Стефани Ле Дрю
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
| Харбин КК, Харбин
Скип: Лю Сыцзя 
Третий: Цзян Илунь 
Второй: Ван Жуй 
Первый: Лю Цзиньли 
Запасной: Шэ Цютун
|СК ОндулатБ, Рига
Скип: Эвита Регжа
Третий: Даце Регжа
Второй: Ева Берзиня
Первый: Жаклина Литауниеце
Запасной: Илута Линде
|Кёнгидо КК, Кёнгидо
Четвертый: Ким Ын Чхи 
Скип: Ким Чжи Сон 
Второй: Ли Сыль Би 
Первый: Ым Мин Чжи 
Запасной: Син Ми Сон
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
||Москвич КК, Москва
Скип: Анна Сидорова
Третий: Маргарита Фомина
Второй: Александра Саитова
Первый: Екатерина Галкина
Запасной: Нкеирука Езех
|Сент-Пол КК, Сент-Пол
Скип: Эллисон Поттингер 
Третий: Николь Йоранстад 
Второй: Натали Николсон 
Первый: Табита Питерсон 
Запасной: Тара Питерсон
||Шеллефтео КК, Шеллефтео
Четвертый: Мария Прюц
Третий: Кристина Бертруп
Второй: Мария Веннерстрём
Скип: Маргарита Сигфридссон
Запасной: Сара Макманус
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
||Флимс КК, Флимс
Скип: Биния Фельчер-Беели 
Третий: Ирене Шори 
Второй: Франциска Кауфман 
Первый: Кристине Урех 
Запасной: Карол Ховальд
|Карри и Балерно КК, Эдинбург 
Скип: Керри Барр 
Третий: Рейчел Симмс 
Второй: Рианн Маклеод 
Первый: Барбара Макпейк 
Запасной: Ханна Флеминг
|КК Сокол Либок, ПрагаСкип: Анна Кубешкова 
Третий: Тереза Плишкова 
Второй: Клара Сватонова 
Первый: Вероника Гердова 
Запасной: Альжбета Баудишова
|}

 Круговая стадия Турнирная таблица после завершения круговой стадии Результаты круговой стадии 
Время начала всех сессий указано по местному времени (UTC−4).

 Сессия 1 Суббота, 15 марта, 14:30 Сессия 2 Суббота, 15 марта, 19:30 Сессия 3 Воскресение, 16 марта, 9:30 Сессия 4 Воскресение, 16 марта, 14:30 Сессия 5 Воскресение, 16 марта, 19:30 Сессия 6 Понедельник, 17 марта, 9:30 Сессия 7 Понедельник, 17 марта, 14:30 Сессия 8 Понедельник, 17 марта, 19:30 Сессия 9 Вторник, 18 марта, 9:30 Сессия 10 Вторник, 18 марта, 14:30 Сессия 11 Вторник, 18 марта, 19:30 Сессия 12 Среда, 19 марта, 9:30 Сессия 13 Среда, 19 марта, 14:30 Сессия 14 Среда, 19 марта, 19:30 Сессия 15 Четверг, 20 марта, 9:30 Сессия 16 Четверг, 20 марта, 14:30 Сессия 17 Четверг, 20 марта, 19:30 Тай-брейк Пятница, 21 марта, 14:30 Плей-офф 

 1 против 2 Пятница, 21 марта, 19:30 3 против 4 Суббота, 22 марта, 9:00 Полуфинал Суббота, 22 марта, 14:00 Матч за бронзовые медали Воскресение, 23 марта, 12:00 Финал Воскресение, 23 марта, 19:30''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Видео: плейлист "2014 Ford World Women's Curling Championship Full Games" (полные записи матчей, 18 видео), канал "World Curling TV" на YouTube

Женщины
Март 2014 года
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Чемпионаты мира в 2014 году
Спорт в Канаде в 2014 году
Женские спортивные соревнования
Спортивные соревнования в Сент-Джоне